Beloetsjen, volk in Pakistan, Afghanistan en Iran
 Beloetsji (taal), taal van dit volk